Mint (album), een album van zangeres Alice Merton
 Mint (band), een rockband uit Belgisch Limburg
 Mint (krant), een Engelstalige zakenkrant in India
 Mint (radiozender), een RTL-zender in Wallonië
 Mint (restaurant), een voormalig sterrenrestaurant in Ierland
 Mint (scootermodel)
 Linux Mint, een Linuxdistributie
 MINT NV, een Belgisch studiebureau in verkeer en mobiliteit